Известковый Завод — поселок в Озинском районе Саратовской области. Входит в состав городского поселения Озинское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии менее 1 километра на запад от районного центра поселка Озинки.

Население
Население составляло 53 человека в 2002 году (русские 83%),  58 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Озинского района